EISA puede referirse a:
Es una manera de llamar a la tarjeta madre.
Extended Industry Standard Architecture, una arquitectura de bus para computadoras compatible con el IBM PC.
Arquitectura de Seguridad de Información en la Empresa, parte de la arquitectura de la empresa que se centra en la seguridad de la información a lo largo de la empresa.
Electoral Institute for the Sustainability of Democracy in Africa, organización sin ánimo de lucro surafricana que persigue la consecución de mayores niveles de democracia en los países africanos.
Experiencias Industriales, Sociedad Anónima, empresa dedicada a la adquisición y explotación de patentes de cualquier tipo de manufacturas o construcciones, precursora junto con Equipos Electrónicos S.A (EESA) de la actual empresa tecnológica Indra.